Collar de perlas puede hacer referencia a:
 Collar de perlas (sexualidad)
 Collar de Perlas (geopolítica)
 Collar de Perlas (álbum de Marbelle)
 Collar de perlas (biología): estructura resultante del primer nivel de empaquetamiento del material genético.